Старая Михайловка () — село,
Проценковский сельский совет,
Зеньковский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5321385004. Население по переписи 2001 года составляло 11 человек.

Географическое положение 
Село Старая Михайловка находится на расстоянии в 1 км от села Васильково.

История 
 ? — основано как село Саевичи.
 ? — переименовано в село Старая Михайловка.
Есть на карте 1869 года как Михайловка

Примечания